Натуральне число 2019
 2019 рік до нашої ери
 2019 рік нашої ери